Galaz är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taounate och regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Galaz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Galaz är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Galaz. Runt Galaz är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taounate,  km öster om Galaz. Trakten runt Galaz består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate